Knäble ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Knäble (* 1986), deutsche Fernsehmoderatorin und politische Korrespondentin
 Jennifer Knäble (* 1980), deutsche Fernsehmoderatorin